Příjmení Herčík nosí více významných osobností:

 Josef Herčík (1922–1999) – český grafik a rytec
 Karel Herčík (1936–2022) – český historik
 Ferdinand Herčík (1861–1923) – český malíř, architekt, ilustrátor, pedagog

Související články 
 Hercík